Венец () — община в Болгарии. Входит в состав Шуменской области. Население составляет 13 391 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Борци
 Боян
 Буйновица
 Венец
 Габрица
 Денница
 Дренци
 Изгрев
 Капитан-Петко
 Осеновец
 Страхилица
 Черноглавци
 Ясенково

Общины Шуменской области